Nemzeti Bajnokság I 2017/2018 var den 119:e säsongen av Ungerns högstaliga i fotboll. Ligan vanns av Videoton.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–22

Omgång 23–33

Källor
Officiell hemsida

2017 i Ungern
2018 i Ungern
2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018